Потвен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Потвен, Дени (род. 1953) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший защитник и капитан клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», младший брат Жана Потвена.
 Потвен, Жан (1949—2022) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли, старший брат Дени Потвена.
 Потвен, Феликс (род. 1971) — бывший канадский хоккеист, вратарь, проведший 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге.
 Потвен, Шарль (1818—1902) — бельгийский писатель, поэт, философ.